Come parte delle guerre di religione, la città di La Rochelle è stata oggetto di due assedi intrapresi dall'esercito del re. Questi due assedi sono caratterizzati dall'uso di risorse notevoli:
 l'assedio di La Rochelle, comandato dal duca d'Anjou nel 1573;
 l'assedio di La Rochelle, comandato dal cardinale Richelieu dal 1627 al 1628;

In precedenza, la città fu assediata più volte:
 l'assedio di La Rochelle, condotto da Luigi VIII nel 1224, al termine del quale conquista la città e la riconduce sotto il Regno di Francia;
 l'assedio di La Rochelle, condotto da Carlo V di Francia nel 1372, e nel corso del quale la flotta inglese è distrutta dalla flotta franco-spagnola durante la Battaglia di La Rochelle, e la guarnigione inglese è scacciata dalla popolazione.
 la battaglia di La Rochelle pure nel 1372.

Anche durante la seconda guerra mondiale la città fu assediata dalle truppe Alleate:
 l'assedio di La Rochelle, condotto dalle truppe angloamericane e quelle della France libre contro quelle naziste, dal settembre 1944 a maggio 1945.